Tolosa  ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:

 Tolosa (Buenos Aires), ein Ort im Partido La Plata in Argentinien
 Toulouse, lateinische und okzitanische Bezeichnung für die Stadt in Frankreich
 Tolosa (Leyte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Leyte auf den Philippinen
 Tolosa (Nisa), eine Gemeinde in der Nähe der Stadt Nisa in Portugal
 Tolosa (Baskenland), ein Ort in der Provinz Gipuzkoa im Baskenland, Spanien
sowie:
 Tolosa (Berg), ein Berg in der Nähe des Aconcaguas in den Anden
 Tolosa (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien
 (138) Tolosa, ein Asteroid

Tolosa ist der Familienname von:
 Ambesse Tolosa (* 1977), äthiopischer Marathonläufer
 Josep Tolosa (1846–1916), spanischer Mediziner, Schachspieler und Sachbuchautor
 Joxean Tolosa (* 1955), baskischer Pelotari
 Juan Carlos Tolosa (* 1966), argentinischer Komponist und Pianist
 Taresa Tolosa (* 1998), äthiopischer Leichtathlet